Le sigle OCPD peut référer à :
 Trouble de la personnalité anankastique (en anglais «  »)